Полный список всех участников Гран-при 2015 — это сводная таблица результатов участников серии Гран-при сезона 2015/2016.

Представительство 
В Гран-при приняли участие фигуристы из Европы, Северной Америке, Азии и Австралии. Самое большое представительство было у фигуристов России.

Участники

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду 

 Ф — участник завоевал право на участие в финале.
 З — участник запасной в финале.
 С — соревнования не закончены и итог подведён лишь по короткой программе.
 ^ — условное место которое определило ИСУ.
 Жирным выделены спортсмены принявшие участие в финале; курсивом выделены спортсмены завоевавшие право на финал, но участия там не принявший по ряду причин.

2015 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2015/2016